La corruption est un abus de pouvoir en vue d'obtenir un enrichissement personnel ou pour le compte de tiers

 Corruption est le titre du septième tome de la série de bande dessinée Finkel.
 Corruption est le titre d'un roman policier de Don Winslow paru en 2017.
 Corruption est un film américain de Charles E. Roberts, sorti en 1933
 Corruption est un court métrage néerlandais réalisé par Fionn Larkin, sorti en 2019 ;
 La corruption des mœurs est un affaiblissement de la moralité publique. 

 La corruption de la langue est lorsqu'une langue subit l'influence étrangère, selon la perspective puriste.

 La corruption totale est un doctrine calviniste qui enseigne que l'humanité est devenue l'esclave du péché à la suite de la chute d'Adam et qu'elle est incapable de choisir ou d'accepter le salut divin qui lui est offert, si ce n'est que par la grâce prévenante. Cette doctrine connue aussi sous le nom de double prédestination reprend la doctrine de la prédestination d'Augustin d'Hippone, quand il élabore le Péché originel

 Corruption de mineur